Rylsläktet aven rylar (Chimaphila) är ett växtsläkte i familjen ljungväxter med 5 arter från Europa, östra Asien,  Nordamerika, söderut till Mexiko. 

Släktnamnet Chimaphila (gr.) betyder "tycker om vintern".

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Referenser

Externa länkar 

Svensk Kulturväxtdatabas

Ljungväxter